Diario El Articulista es un periódico de la república de Honduras. con presencia en versión digital, indexado en Google y en los demás motores de búsqueda de Internet.

Historia 
Diario "El Articulista" se fundó el 26 de agosto de 2013, siendo su propietario el hondureño Jose Mejia, teniendo su sede principal en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. capital de Honduras. En el poco tiempo de existencia y al uso de las tecnologías el diario ha logrado una buena aceptación en las redes sociales.

Canales digitales

Sitio web 
La página web esta optimizada correctamente lo cual permitía la carga rápida de la página, interactiva, intuitiva, de fácil manejo, estructurada de tal manera que el lector accedía a la información con rapidez y se podía disfrutar del material de buena calidad.

Sitio web móvil 
En la versión digital se podía acceder a todas las noticias desde cualquier parte del mundo, así como era posible configurar la misma para una mejor visibilidad.

Aplicación de Apple para iPad, iPhone y iPod Touch
Demostró su constante innovación y adaptación a las necesidades de sus lectores por lo cual lanzó en diciembre de 2012 las aplicaciones de Apple que permitieron a sus lectores acceder a sus contenidos según el dispositivo que se utiliza.

Redes sociales
Diario El Articulista tiene presencia en el mercado joven residente dentro y fuera de Honduras ya que incorporó en sus canales de comunicación a Facebook y Twitter, dos de las redes sociales de mayor uso en Honduras.

Referencias

Enlaces externos 
 Página web de diario El Articulista

Periódicos de Honduras
Periódicos en español
Publicaciones fundadas en 2013